Cet article relate le parcours de l’Équipe d'Angleterre de football lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

L'Angleterre est battue en huitièmes de finale par l'équipe d'Allemagne 4 buts à 1. Un but anglais marqué au cours de cette rencontre par Frank Lampard a notamment été injustement refusé par l'arbitre alors que le ballon avait franchi la ligne de but.

L'Angleterre avait passé le premier tour en se classant deuxième du groupe C derrière les États-Unis, avec une victoire et deux matchs nuls.

Effectif 

Le , le sélectionneur de l'Angleterre Fabio Capello dévoile une liste de 30 joueurs pré-sélectionnés pour participer à la compétition. Le , il annonce un groupe de 23 joueurs conformément au règlement de la FIFA.

Le , le capitaine Rio Ferdinand se blesse au genou à l'entraînement. Pour le remplacer, le sélectionneur rappelle Michael Dawson, écarté lors de la liste des 23. Le brassard de capitaine est quant à lui confié à Steven Gerrard.

Staff

Sélectionneur 

  Fabio Capello

Entraîneur adjoints 

  Franco Baldini, entraîneur adjoint
  Italo Galbiati, entraîneur adjoint
  Stuart Pearce, coach
  Ray Clemence, assistant
  Franco Tancredi, entraîneur des gardiens

Qualifications

Groupe 6 

|}

Coupe du monde

Groupe C

Angleterre - États-Unis

Angleterre - Algérie

Angleterre - Slovénie

Huitième de finale

Allemagne - Angleterre

Classements des buteurs/passeurs

Références 

2010
Angleterre
Football en Angleterre en 2010